Са́ливан () — фамилия.

Известные носители:
  (1810—1890) — британский адмирал и гидрограф.
  (1713—1786) — руководитель Британской Ост-Индской компании и политик.

См. также 
 Салливан